Генчев може да се отнася за:
 Бончо Генчев (р. 1964), български футболист
 Върбан Генчев (1918-1944), български партизанин
 Никола Генчев (1897-?), български офицер
 Николай Генчев (1931-2001), български историк
 Станислав Генчев (р. 1981), български футболист